Hrušica je lahko:
 Hrušica, zaselek in planota
 Hrušica, naselje v občini Ilirska Bistrica
 Hrušica, predmestno naselje v občini Jesenice
 Hrušica, del Ljubljane
 Hrušica, naselje v občini Novo mesto